Freindorf ist der Name folgender Orte in Oberösterreich:

 Freindorf (Gemeinde Ansfelden), Ortschaft der Gemeinde Ansfelden, Bezirk Linz-Land
 Freindorf (Gemeinde Heiligenberg), Ortschaft der Gemeinde Heiligenberg, Bezirk Grieskirchen
 Freindorf (Gemeinde Windhaag), Ortschaft der Katastralgemeinde Altenburg, Gemeinde Windhaag bei Perg, Bezirk Perg

Siehe auch:
 Frindorf
 Freundorf